Skopinzew () ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Borissowitsch Skopinzew (* 1971), russischer Eishockeyspieler
 Dmitri Wladimirowitsch Skopinzew (* 1997), russischer Fußballspieler
 Oleg Alexandrowitsch Skopinzew (* 1984), russischer Handballspieler